Le championnat du Portugal de rugby à XV 2019-2020 met aux prises les douze meilleurs clubs de rugby à XV du Portugal. Lors d'une première phase dite régulière, les équipes se rencontrent en matchs aller-retour répartis en poule de 4. Puis les 2 meilleurs de chaque poules se qualifient pour la phase des vainqueurs, tandis que les deux suivant se qualifient pour la phase des perdants. Le championnat sera interrompu lors de cette deuxième phase à cause de la pandémie de Covid-19.

Clubs de l'édition 2019-2020

Phase régulière

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués et 3 ou plus de différence ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Deuxième phase

Phase des Vainqueurs 

|}

Phase des Perdants 

|}

Lien externe 
  Site officiel de la fédération portugaise
 résumé de la saison

Notes et références 

 

Compétition de rugby à XV au Portugal
Portugal M1
Rugby à XV M1